Pingyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingyuan Xian (härad i Kina, Shandong), 
 Pingyuan Xian (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar